Сезон 2018 года — 69-й сезон Формулы-1.

Команды и гонщики

Изменения в составах команд 
 Пилот Williams Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2017, приняв участие в общей сложности в 267 Гран-при. Боссы британской команды взяли на смену российского гонщика Сергея Сироткина, который дебютирует в Формуле-1 в качестве боевого пилота.
 Другим дебютантом Формулы-1 в 2018 становится монегаск Шарль Леклер, который будет выступать в составе Sauber. Без места в Формуле-1 остался Паскаль Верляйн.

Изменения в командах 
 Scuderia Toro Rosso переходят к использованию моторов Honda.
 Sauber получит заводские моторы Ferrari, а также их обновления в течение сезона.
 McLaren F1 Team переходит к использованию моторов Renault.

Презентации болидов

Тестовые сессии

Календарь на сезон 

Утверждённая версия календаря была представлена 19 июня 2017 года

Изменения в календаре 
По сравнению с сезоном  года, в календаре произошёл ряд изменений:
 В 2017 году было официально объявлено о прекращении сотрудничества с Малайзией, несмотря на подписанный в 2015 году контракт на проведение Гран-при Малайзии c  по 2018 год включительно.
 Добавлены два Гран-при: под номером 8 (22—24 июня) вернулся Гран-при Франции на трассе Поль Рикар, а под номером 11 (20—22 июля) — спустя год, как и было запланировано, вернулся Гран-при Германии на Хоккенхаймринге.

Технические изменения 
Введена дополнительная система защиты головы пилота — Halo.

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Результаты квалификаций 
Места в таблице распределены по наилучшему результату.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Formula1.com
 Чемпионат на сайте F1news.ru

Сезоны Формулы-1